Каралык — село в Большеглушицком районе Самарской области в составе сельского поселения Фрунзенское.

География 
Находится на левом берегу реки Каралык на расстоянии примерно 32 километра по прямой на восток от районного центра села Большая Глушица.

Население 
Постоянное население составляло 216 человек (русские 74%) в 2002 году, 195 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеглушицкого района